Cárdenas peut désigner :

Personnalités 
 Adrian Cardenas (1987-), joueur de baseball américain;
 Agustín Cárdenas (1927-2001), sculpteur cubain ;
 Alberto Cárdenas (1958-), homme politique mexicain ;
 Alejandro Cárdenas (1974-), athlète mexicain ;
 Anahí de Cárdenas (1983-), actrice péruvienne.
 Armando Cárdenas (1982-), coureur cycliste colombien ;
 Cuauhtémoc Cárdenas (1934-), homme politique mexicain ;
 Elsa Cárdenas (1935-), actrice mexicaine ;
 Félix Cárdenas (1972-), coureur cycliste colombien ;
 Fernanda Fuentes Cardenas (1983-), cheffe chilienne et la première personnalité chilienne à obtenir une étoile Michelin ;
 García López de Cárdenas (1500-15?), conquistador espagnol du  ; 
 Henry Cárdenas (1965-), coureur cycliste colombien ;
 Jamie Whitmore Cardenas (1976-), triathlète américaine ;
 Javier Cárdenas (1952-2022), joueur de football international mexicain ;
 José de Armas y Cárdenas (1866-1919), écrivain cubain ;
 Juan Pablo Cárdenas Squella (1949-), journaliste chilien ;
  peut désigner : 
 Lázaro Cárdenas del Río (1895-1970), homme politique mexicain, président du pays de 1934 à 1940 ;
 Leonel Cárdenas (2000-), joueur de squash mexicain ;
 Martin Cárdenas (1899-1973), botaniste bolivien ;
 Miguelina Acosta Cárdenas (1887-1933), militante féministe, anarcho-syndicaliste, enseignante et avocate péruvienne ;
 Nancy Cárdenas (1934-1994), actrice, animatrice de radio et metteur en scène de théâtre mexicaine ;
 Nery Antonio Brenes Cárdenas (1985-), athlète costaricien ; 
 Olimpo Cárdenas (1919-1991), chanteur équatorien ;
 Patty Cardenas (1984-), joueuse de water-polo américaine ;
 Raúl Cárdenas (1928-2016), footballeur et entraîneur mexicain ;
 René de Cárdenas (19?-), chorégraphe et danseur cubain ;
 Sherman Cárdenas (1989-), footballeur colombien ;

Toponymes

Cárdenas : une ville et une municipalité de la province de Matanzas ;
 Baie de Cárdenas : baie de la côte nord du pays ;

Cárdenas : une ville de la communauté autonome de La Rioja.

Cárdenas : une ville de l'État de Guanajuato ; 
 Cárdenas : une ville de l'État de San Luis Potosí ;
 Cárdenas : une ville de l'État de Tabasco.

Cárdenas : une municipalité du pays.

Cárdenas : l'une des 29 municipalité de l'État de Táchira ;
 Cárdenas : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Cárdenas dans l'État de Táchira ;
 Cárdenas : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité d'Uribante dans l'État de Táchira ;
 Román Cárdenas : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité d'Independencia dans l'État de Táchira.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme